Rio Quente Esporte Clube é um clube brasileiro de futebol, sediado no município de Rio Quente, no estado de Goiás.

Títulos 
 

Clubes de futebol de Goiás
Rio Quente